Гран-прі Угорщини 2016 (офіційно Formula 1 Magyar Nagydíj 2016) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 24 липня 2016 року на трасі Хунгароринг в Модьороді, медьє Пешт, Угорщина.

Класифікація

Примітки
 — Данієль Ріккардо, Макс Ферстаппен, Ніко Гюлькенберг, Вальттері Боттас і Серхіо Перес не змогли показати час в межах 107% від кращого часу в Q1. Проте їм дозволи перейти в Q2.
 — Джоліон Палмер, Феліпе Масса, Кевін Магнуссен, Маркус Ерікссон, Паскаль Верляйн і Ріо Харьянто не змогли показати час в межах 107% від кращого часу в Q1. Проте стюарди дозволили їм взяти участь у перегонах.
 — Маркус Ерікссон стартував з Піт Лейну, після того як отримав нове шасі.
 — Ріо Харьянто отримав 5 позицій штрафу за заміну коробки передач.

Перегони

Примітки
 — Естебан Гутьєррес отримав 5 секунд штрафу за ігнорування синіх прапорів, через це він з 12 позиції опустився на 13.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1 

Гран-прі Угорщини
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Липень 2016
2016 в угорському спорті